Igletjärn kan syfta på:
Igletjärnen (Kilanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (13 ha)
Igletjärnen (Östads socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (2,5 ha)
Igletjärnen (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (2 ha)

Se även 
Igeltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn